

Cinema
 Cumhuriyet – film turco del 1998

Editoria
 Cumhuriyet – quotidiano turco

Geografia
 Turchia
 Cumhuriyet – villaggio del Distretto di Çay (provincia di Afyonkarahisa)
 Cumhuriyet – villaggio del Distretto di Dinar (provincia di Afyonkarahisa)
 Cumhuriyet – villaggio del Distretto di Gülağaç (provincia di Aksaray)
 Cumhuriyet – quartiere (mahalle) del distretto di Bahçelievler (provincia di Istanbul)
 Cumhuriyet – quartiere (mahalle) del distretto di Kartal (Istanbul)
 Cumhuriyet – quartiere (mahalle) del distretto di Küçükçekmece (Istanbul)
 Cumhuriyet – quartiere (mahalle) del Distretto di Sarıyer (Istanbul)
 Cumhuriyet – quartiere (mahalle) del distretto di Şişli (Istanbul)

Altro
 Cumhuriyet – videogioco turco